Ailill (Ailell, Oilioll) ist ein historischer irischer Name und steht für folgende Personen:
 Ailill Anguba, Sagengestalt aus der Irischen Mythologie
 Ailill Aulom, König von Connacht des 3. Jahrhunderts
 Ailill mac Máta, König von Connacht (Irland) und Mann von Königin Medb
 Ailill mac Slanuill, irischer Hochkönig des 12. Jahrhunderts vor Christus
 Ailill Finn, irischer Hochkönig des 8. Jahrhunderts vor Christus
 Ailill Caisfhiaclach, irischer Hochkönig des 5. Jahrhunderts vor Christus
 Ailill mac Echach Mugmedóin, irischer Prinz aus dem 4. Jahrhundert vor Christus
 Ailill Molt, irischer Hochkönig aus dem 4. Jahrhundert vor Christus
 Ailill Inbanda (?–549), König von Connacht
 Ailill Cruitire (?–637), König von Brega
 Ailill Medraige mac Indrechtaig (?–764), König von Connacht
 Ailill, irischer Bischof von Clogher aus dem 9. Jahrhundert

Die kymrische (walisische) Version lautet  Ellyll („der/die [ganz] Andere“, Bezeichnung für Elfen)